Округ Ривз () — округ штата Техас Соединённых Штатов Америки. На 2000 год в нем проживало  человек. По оценке бюро переписи населения США в 2009 году население округа составляло  человек. В округе три города: Балморея,  и Пекос; последний является окружным центром.

История 

Округ Ривз был сформирован в 1883 году. Он был назван в честь Джоржа Робертсона Ривза, члена легислатуры штата и полковника армии конфедератов.

География 

По данным бюро переписи населения США площадь округа Ривз составляет 6843 км², из которых 6827 км² — суша, а 16 км² — водная поверхность (0,23 %).

Основные шоссе 
  Межштатная автомагистраль I-10
  Межштатная автомагистраль I-20
  Шоссе 285
  Автострада 17

Соседние округа 
 Эдди, Нью-Мексико  (север)
 Ловинг  (северо-восток)
 Уард  (восток)
 Пекос  (юго-восток)
 Джефф-Девис  (юго-запад)
 Калберсон  (запад)

Примечания 

Округа Техаса